Photographische Gesellschaft steht für:

 Photographische Gesellschaft (PhG), erste Vereinigung von Fotografen in Österreich, gegründet am 22. März 1861 in Wien
 Deutsche Photographische Gesellschaft
 Neue Photographische Gesellschaft (NPG)